Der Begriff Gangleri bezeichnet

 einen Beinamen Odins mit der Bedeutung "der vom Gehen müde" als eine Anspielung auf das mehrfache Auftreten Odins als Wanderer.
 den Tarnnamen des sagenhaften Schwedenkönigs Gylfi in Gylfaginning "Täuschung Gylfis", des ersten Teiles der Edda von Snorri Sturluson (Snorra-Edda).